Heinrich Cron ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Cron (Kistler) († 1578), Kistler, Ratsherr und Bürgermeister in Augsburg
 Heinrich Cron (1844–1874), deutscher Philologe
 Heinrich Cron (Oberamtmann) (1858–1940), deutscher Verwaltungsbeamter